Яшари () — албанская фамилия.

 Яшари, Адем (1955—1998) — национальный герой Республики Косово и Албании, признанный террористом в Сербии.
 Яшари, Ардон (род. 2002) — швейцарский футболист.
 Яшари, Качуша (род. 1946) — косовский инженер и политический деятель.
 Яшари, Роберт (1938—2022) — албанский футболист.
 Яшари, Хамез (1950—1998) — косовский боец, участник Косовской войны.